Motagua puede referirse a:

Geografía y toponimia 
 Río Motagua, un río ubicado entre Honduras y Guatemala.
Falla de Motagua, borde de desplazamiento lateral en Centroamérica.

Fútbol 

 Club Deportivo Motagua, club de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, Honduras.
Motagua Reservas, equipo de fútbol de la Liga de Reservas de Honduras.